Melvin Manhoef, Surinaams-Nederlands kickbokser
 Million Manhoef, voetballer en zoon van bovenstaande